El término Manuel Cepeda Peraza puede hacer referencia a:

 Manuel Cepeda Peraza, general juarista, político y gobernador de Yucatán.
 Manuel Cepeda Peraza, una población localizada en el municipio de Tekax, Yucatán, México;
 Manuel Cepeda Peraza, una población localizada en el municipio de Tizimín, Yucatán, México.